ФК «Болонья» в сезоні 1933—1934 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Всі матчі

Підсумкова турнірна таблиця

Статистика виступів

Товариські матчі 
 27-08-1933, Болонья — Форлі — 4-0
 03-09-1933, Болонья — Модена — 4-2
 07-09-1933, СПАЛ — Болонья — 1-3
 11-01-1934, Болонья — Будаї (Угорщина) — 1-1
 13-05-1934, Болонья — Падова — 6-2
 12-06-1934, Болонья — Фіорентіна — 0-1

Посилання 
 
 
 

1933–1934
Болонья